XIII – Die Verschwörung ist eine französisch-kanadische Fernsehserie, die ihre Premiere am 18. April 2011 in Frankreich beim Sender Canal+ hatte. Sie basiert auf der belgischen Graphic-Novel-Serie XIII von Jean Van Hamme und Willian Vance und handelt von einem an Amnesie leidenden Agenten auf dessen Suche nach Verschwörungen in seiner Vergangenheit. Die Serie schließt an die Ereignisse des gleichnamigen Fernsehfilms XIII – Die Verschwörung von 2008 an.

Besetzung

Ausstrahlung 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 18. April bis zum 23. Mai 2011 auf dem französischen Pay-TV-Sender Canal+ zu sehen. Die zweite Staffel wurde dort vom 15. Oktober bis zum 19. November 2012 gezeigt. Die deutschsprachige Erstausstrahlung der ersten Staffel sendete der deutsche Bezahlfernsehsender Sky Atlantic HD vom 10. Januar bis 4. April 2013. Vom 22. Juni bis 14. September 2013 erfolgt die Ausstrahlung der zweiten Staffel.

Episodenliste 
Staffel 1

Staffel 2

Weblinks

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Frankreich)
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Actionfernsehserie
Comicverfilmung